David Ogilvy ist der Name folgender Personen:

* David Ogilvy (1911–1999), britischer Werbetexter und Geschäftsmann
 David Ogilvy, 9. Earl of Airlie (1785–1849), schottisches Adliger, Lord Lieutenant of Angus
 David Ogilvy, 10. Earl of Airlie (1826–1881), schottisches Adliger
 David Ogilvy, 11. Earl of Airlie (1856–1900), schottisches Adliger
 David Ogilvy, 12. Earl of Airlie (1893–1968), schottischer Adliger, Lord Chamberlain
 David Ogilvy, 8. Earl of Airlie (* 1926), schottischer Adliger, Lord Chamberlain und Lord Lieutenant of Angus